Сестри Серена і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Олена Весніна і Віра Звонарьова.

Ваня Кінґ і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Весніна і Звонарьова з рахунком 7–6(8–6), 6–2.

Сіяні пари 

  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (знялася)
  Надія Петрова /  Саманта Стосур (3 коло)
  Хісела Дулко /  Флавія Пеннетта (півфінал)
  Лізель Губер /  Бетані Маттек-Сендс (півфінал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
  Аліса Клейбанова /  Франческа Ск'явоне (знялася)
  Чжань Юнжань /  Чжен Цзє (1 коло)
  Марія Кириленко /  Агнешка Радванська (2 коло)
  Кара Блек /  Даніела Гантухова (3 коло)
  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (3 коло)
  Віра Душевіна /  Катерина Макарова (2 коло)
  Моніка Нікулеску /  Шахар Пеєр (2 коло)
  Алісія Росольська /  Янь Цзи (2 коло)
  Сє Шувей /  Алла Кудрявцева (3 коло)
  Чжуан Цзяжун /  Ольга Говорцова (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2010 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір